James Vaughan (musicus, 1864-1941) (1864-1941), Amerikaans muziekleraar, componist en songboek-uitgever, oprichter van de Vaughan Conservatory of Music en de James D. Vaughan Publishing Company
 James Vaughan (musicus, 1951) (1951), Amerikaans bluesrock-gitarist en zanger
 James Vaughan (voetballer, 1986) (1986), Engels voetballer (rechtsachter)
 James Vaughan (voetballer, 1988) (1988), Engels voetballer (spits voor Engeland en Huddersfield Town)